Robert Harcourt ist der Name folgender Personen:

* Robert Harcourt (Ritter) (um 1410–1470), englischer Ritter
 Robert Harcourt (Politiker, 1878) (1878–1962), britischer Diplomat und Politiker
 Robert Harcourt (Politiker, 1902) (1902–1996), nordirischer Politiker